Paramyxine är ett släkte av ryggsträngsdjur. Paramyxine ingår i familjen pirålar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pirålar
Paramyxine

en:Paramyxine
pl:Paramyxine